Biologia

 Dasipodídeos — família que agrupa animais popularmente chamados tatus
 Clamiforídeos — família que agrupa animais popularmente chamados tatus

 Geografia

 Tatu (Limeira) — bairro histórico da cidade de Limeira

 Entretenimento

 El Tatu — nome de um tema do álbum "Gritos Mudos", dos Xutos e Pontapés;
 Tatu (Disney) — personagem do universo Disney
 Jeca Tatu — personagem criado por Monteiro Lobato
 Jeca Tatu (filme) — filme brasileiro baseado no personagem Jeca Tatu
 t.A.T.u. — dupla musical russa composta por Yulia Volkova e Lena Katina

 Pessoas

 Euclydes Hatem — lutador brasileiro comumente chamado tatu

Ver também 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música